Владиславлевич — фамилия. Известные носители:

 Владиславлевич, Григорий Васильевич — Георгиевский кавалер; майор; № 4000; 26 ноября 1826.
 Владиславлевич, Илья Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 6575; 5 декабря 1841.
 Владиславлевич, Леонид Николаевич — полковник, начальник штаба 8-й кавалерийской дивизии.